Granberg steht für:

 Granberget, höchster Berg in Värmland, Schweden

Granberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grigorjewitsch Granberg (1936–2010), sowjetischer bzw. russischer Wirtschaftswissenschaftler
 Hannu Granberg (* 1990), finnischer Hindernisläufer
 Oliver Granberg (* 2000), thailändisch-schwedischer Fußballspieler
 Petter Granberg (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler